Usutu steht für:

 Usutu (Eswatini), Ort in Eswatini
 Usutu-Virus, Virusspezies

Flüsse in Eswatini:
 Great Usutu River (auch Lusutfu), im weiteren Verlauf Maputo genannt, siehe Maputo (Fluss)
 Little Usutu River, siehe Lusushwana